Percival Schuttenbach и Percival — польские музыкальные проекты, исполняемые одним коллективом. В проекте Percival исполняется музыка в фолк-стиле, а под проектом Percival Schuttenbach выходят песни пейган-метал-направления.

Название группы произошло от имени персонажа книги Сапковского «Ведьмак» — гнома Персиваля Шуттенбаха.

Участники

Текущий состав 

 Миколай Рыбацки (Mikołaj Rybacki) — саз, электрогитара, вокал, ударные инструменты

 Катажина Бромирска (Katarzyna Bromirska) — византийская лира, свирель, вокал

 Йоанна Лахер (Joanna Lacher) — вокал, ударные инструменты, давул, боуран

Другие участники 
 Христина Богданова (Christina Bogdanova) — вокал, цимбалы, ударные инструменты
Анджей Микитын (Andrzej Mikityn) — ударные инструменты
 Марцин Фронцковяк (Marcin Frąckowiak) — бас-гитара
 Славомир Ута (Sławomir Uta) — ligawa, джембе, вокал

История 
В мае 1999 года в Люблине (Нижняя Силезия), Миколай Рыбацки (гитарист) и его сестра Корнелия (бас-гитаристка) приняли в команду виолончелистку Екатерину Бромирску. Корнелия и Николай, ранее являвшиеся членами группы Rivendell, внесли элементы народного творчества; Екатерина, имея музыкальное образование, привнесла элементы классической музыки. Тяжелые риффы и дисторшированные гитары были прерогативой как Миколая, так и Корнелии, которые были поклонниками металлической музыки.

На рубеже августа и сентября 1999 года группа записывает первый демо-альбом «Moribuka». Для диска была создана специальная обложка и написана легенда, представляющая собой законченный рассказ. Одна из песен альбома получила хорошие отзывы и вошла на компакт-диск, прилагаемый к журналу «Estrada i Studio».

В 2001 году проект начал сотрудничать с группой архаического пения «Княжыч» из Новополоцка. Результатом совместной работы стала запись демо-диска.

В 2003 проект покинула бас-гитаристка Корнелия

В 2004 году музыканты заинтересовались средневековой историей — эпохой викингов и славян. В результате родился проект Percival.

В 2006 году в Percival появляется новая вокалистка Жанна. Это привело к тому, что коллектив из инструментального вновь стал вокально-инструментальным.

В 2007 году к ним присоединяется ударник Петр Баншкевич, благодаря чему звучание музыки стало более тяжелым.

Дискография

Участие в проектах

Саундтреки

Для игры «Ведьмак 3» 
Группа Percival Schuttenbach участвовала в записи некоторых композиций к саундтреку игры «Ведьмак 3». Так, например, в игре были использованы переделанные версии песен Sargon, Dziewczyna Swarożyca, Jomsborg, Eiforr, Saga, Lazare, Staroza, Naranca.

Награды 
 Folkowa Majówka в Радоме — 1 место (май 2000)
 Masovia Folk Festival в Гижицко — 1 место (июль 2000)
 Mikołajki Folkowe в Люблине — 2 место+специальная награда (2001)
 Lubuski Festiwal Rockowy «Rock Nocą» в Зелёна-Гуре — 1 место+специальная награда лучшего гитариста (2005)
 Wirtualne Gęśle — альбом Eifforr — 6 место (2007)
 Wirtualne Gęśle — альбом Oj Dido — 4 место (2008)
 Wirtualne Gęśle — альбом Reakcja Pogańska — 2 место (2009)
 Wirtualne Gęśle — альбом Słowiański Mit o Stworzeniu Świata — 5 место (2009)
 Wirtualne Gęśle — альбом Slava! — 4 место (2013)
 Wirtualne Gęśle — альбом Slava! — самая интересная обложка (проект Zuzanna Chańska) (2013)
 Wirtualne Gęśle — альбом Postrzyżyny — 6 место (2013)

Примечания 
Музыкальные коллективы по алфавиту
Фолк-группы Польши
Пейган-метал-группы на польском